Malik est un nom et prénom arabe qui signifie « roi », « souverain », « possesseur ». Il connaît différentes graphies comme Mâlik, Malick…
Malik est également un nom et prénom d'origine slave. Il connaît également différentes graphies comme Malic, Malich, Malick…
Malik est également un prénom groenlandais signifiant « vague ».

Origine 
 Le prénom arabe Malik est d'origine sémitique et est construit sur le trigramme « M-L-K » qui évoque la notion de roi, de souverain, de suzerain ou de possesseur à l'instar de mélék en hébreu, malko en syriaque ou encore moloch en carthaginois. 
 Le prénom d'origine slave Malik se retrouve en polonais, en tchèque, en slovaque ou encore en ukrainien et dérive d'un terme signifiant « petit » (« maly » ou « mali »). 
 Le prénom groenlandais Malik signifie « vague »

Personnalités

Prénom 
Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter les listes générées automatiquement en cliquant sur les liens suivants :

Patronyme 
 Al-Barâ' ibn Mâlik (?-?), un des compagnons du prophète Mahomet .
 Anas ibn Malik (612-712), frère du précédent, un des compagnons du prophète Mahomet .
 Abdel-Malik (646-705), souverain omeyyade.
 Tarif ibn Malik (?-?), commandant amazighe du général Omeyyade de Damas Musa ibn Nusayr.
 Maslama ben Abd al-Malik (v. 685-738), commandant des armées arabes sous la dynastie Omeyyade.
 Imam Malik (~716-796), théologien et juriste musulman, fondateur du malékisme.
 Abd al-Malik (718-788), général et vizir d'Abdérame , émir de Cordoue.
 Abdul Malik Ier (?-961), souverain samanide.
 Abdul Malik II (?-999), dernier souverain samanide.
 As-Salih Ismail al-Malik (1162-1181), émir zengide de Damas et d'Alep.
 Abu Marwan Abd al-Malik (?-1578), cinquième sultan de la dynastie saadienne.
 Charles Malik (1906-1987), diplomate, homme politique et universitaire libanais.
 Iakov Malik (1906-1980), diplomate russe, ambassadeur de l'Union soviétique auprès des Nations unies.
 Adam Malik(1917-1984), journaliste et homme politique indonésien.
 Ahmed Abdul Malik (1927-1996), contrebassiste de jazz américain.
 Muhammad Asad Malik (1941-2020), joueur pakistanais de hockey sur gazon
 Terrence Malick (1943-), réalisateur américain.
 Fredmund Malik (1944-), économiste autrichien.
 Rehman Malik (1951-2022), fonctionnaire fédéral et homme politique pakistanais.
 Art Malik (1952), acteur britannique d'origine pakistanaise.
 Camelia Malik ou Mia (1955-), danseuse et chanteuse indonésienne.
 Anu Malik (1960-), directeur musical et un compositeur indien de Bollywood.
 Janusz Malik (1964-), sauteur à ski polonais.
 Adam Malik(1967-), joueur de tennis professionnel malaisien.
 Abd al Malik (1975-), slammeur et rappeur français.
 Marek Malík (1975-), joueur professionnel de hockey sur glace tchèque.
 Julia Malik (1976-), actrice allemande.
 Veena Malik, (1987-), actrice, chanteuse, humoriste et animatrice de télévision pakistanaise.
Tashi et Nungshi Malik (1991-), alpinistes indiennes.
Sakshi Malik (1992-), lutteuse indienne.
 Zayn Malik (1993-), ex-chanteur du Boys Band One Direction.

Pseudonyme 

 Malik (1948-2020), pseudonyme de William Tai, auteur de bande dessinée belge.

Titre 

 « Malik » (également « Malek » ou « Melik »), titre donné aux souverains ommeyades par les historiens abbassides.
 , titre de plusieurs souverains d'origine turque entre le  et le .

Religion 
 Mâlik, dans la tradition musulmane, ange chargé de la garde des portes de l'enfer.

Toponyme 

Malik, une localité de Croatie située dans la municipalité de Bosiljevo,  comitat de Karlovac.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme indien
Patronyme arabe